Садовое кольцо:

 Садовое кольцо — круговая магистральная улица в центре Москвы
 «Садовое кольцо» — музей, посвящённый истории Мещанского района Москвы
 «Садовое кольцо» — российский телесериал 2018 года

См. также